USS Dubuque war der Name zweier Schiffe der United States Navy, nach der Stadt Dubuque, Iowa:

USS Dubuque (PG-17), ein Kanonenboot, in Dienst von 1905 bis 1945
USS Dubuque (LPD-8), ein Amphibious Transport Dock der Austin-Klasse, in Dienst seit 1967

Dubuque